Amerikai Egyesült Államok
 North Cove (Washington)
 Egyesült Királyság
 North Cove (East Sussex)